Bertha-von-Suttner-Gymnasium ist der Name mehrerer Gymnasien

 in Andernach, siehe Bertha-von-Suttner-Gymnasium (Andernach)
 in Berlin, siehe Europäisches Gymnasium Bertha von Suttner
 in Neu-Ulm, siehe Bertha-von-Suttner-Gymnasium (Neu-Ulm)
 in Oberhausen, siehe Bertha-von-Suttner-Gymnasium (Oberhausen)
 in Potsdam, siehe Bertha-von-Suttner-Gymnasium (Potsdam)
 in Wien, siehe Bertha-von-Suttner-Gymnasium (Wien)